Twitty est un patronyme porté notamment par :

 Conway Twitty (1933-1993), chanteur de rock et country américain ;
 Victor Chandler Twitty (1901-1967), embryologiste et herpétologiste américain.